kirgiz nyelv
kirgiz nép
Kirgizisztán
 
 Kirgizisztán történelme